Интерпол:
 Интерпол — международная полицейская организация.
 Interpol — нью-йоркская инди-рок и постпанк-группа.
 Interpol EP — мини-альбом группы.
 Interpol — одноимённый четвёртый студийный альбом группы.